Abdulali ist der Familienname folgender Personen:

 Humayun Abdulali (1914–2001), indischer Ornithologe, Biologe und Naturschützer
 Sumaira Abdulali (* 1961), indische Umweltschützerin